Municipio de Rolla puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rolla (condado de Phelps, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Phelps.
 Municipio de Rolla (condado de Morton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Morton.